Престель — фамилия:

 Престель, Мария Катарина (1747—1794) — немецкая художница, мать Урсулы Престель.
 Престель, Урсула (1777—1845) — немецкая художница.

См. также 
 Пестель